Stroe peut faire référence à :

Patronymes 

 Aurel Stroe (1932-2008), compositeur de musique contemporaine, philosophe et linguiste ;
 Tudor Stroe (né en 1993), joueur de rugby à XV français d'origine roumaine.

Toponymes

Stroe, village de la commune de Barneveld, dans le Gueldre
 Stroe, village de la commune de Wieringen, en Hollande-Septentrionale